Колодня

 Колодня — гидроним, название нескольких рек в России.

 Колодня — деревня Устюженского района Вологодской области;
 Колодня — деревня Жирятинского района Брянской области;
 Колодня — бывший посёлок городского типа, вошёл в состав города Смоленск в 1979 году;
 Колодня — остановочная платформа на железной дороге в черте города Смоленск;
 Колодна — владение тарусских князей спорной локализации, упоминаемое в московской духовной грамоте 1504 года.